Chiesa dei Santi Felice e Fortunato a Limena
 Chiesa dei Santi Felice e Fortunato a Mori
 Chiesa dei Santi Felice e Fortunato a Noale
 Chiesa dei Santi Felice e Fortunato a Reana del Rojale 
 Basilica dei Santi Felice e Fortunato a Vicenza
 Monastero dei Santi Felice e Fortunato ad Ammiana (centro scomparso della laguna veneta)